Het Baken (scholengemeenschap), een scholengemeenschap
Het Baken (Blerick), een kerk te Blerick
Het Baken (Woerden), idem te Woerden
Het Baken (verzetsblad, Amersfoort)